Espace (franz. „Raum“, „Weltraum“) steht für:

 das französische Automodell Renault Espace
 die Schweizer Grossregion Espace Mittelland
 das Schweizer Medienunternehmen Espace Media Groupe
 den Master-Studiengang Earth Oriented Space Science and Technology (ESPACE), der Technischen Universität München

Siehe auch:
 Cité de l’espace, Space